Thyreophoroidea — підклас травоїдних птахотазових динозаврів, що існували протягом юрського та крейдяного періодів.

Класифікація

Таксономія 
Класифікація запропонована Butler et al., 2011 та Thompson et al., 2011.
 Thyreophoroidea
 Родина Scelidosauridae
 ?Bienosaurus
 ?Lusitanosaurus
 Scelidosaurus
 Eurypoda
 Інфраряд Ankylosauria
 Родина Ankylosauridae
 Родина Nodosauridae
 Інфраряд Stegosauria
 Родина Huayangosauridae
 Родина Stegosauridae

Філогенія 
Філогенічна кладограма запропонована у 2011 році палеонтологами Richard S. Thompson, Jolyon C. Parish, Susannah C. R. Maidment and Paul M. Barrett.

Примітки 

Щитоносні